Тре́щина — многозначный термин, означающий:
 Трещина — разрыв межатомных связей, приводящий к нарушению целостности предмета.
 Ледниковая трещина — разрыв ледника, образовавшийся в результате его движения.

В древесине 
 Трещины в древесине — группа пороков древесины, представляющих собой разрыв древесины вдоль, в редких случаях поперёк волокон.
 Метиковая трещина (или ме́тик) — продольная радиально направленная трещина в стволе дерева, не доходящая до его боковых поверхностей.
 Морозная трещина (или морозобоина) — повреждение древесных стволов, возникающее под действием резкого их охлаждения.

В медицине 
 Трещина губы (или заеда) — нарушение целости губы.
 Трещина заднего прохода — продольный разрыв, рана или язва между зубчатой линией и краем заднего прохода.

При сварке металла 
 Горячие трещины — разрушения металла шва и зоны термического влияния, возникающие при завершении кристаллизации или на этапе развития межзёренной деформации.
 Холодные трещины — разрушения металла сварных соединений, возникающие под действием собственных сварочных напряжений.

Кино 
 «Трещина в полу» — американский фильм ужасов 2000 года режиссёров Шона Станека и Корбина Тимбрука.
 «Трещины» — драма 2009 года режиссёра Джордана Скотта по одноимённому роману Шейлы Кохлер.
 «Трещина» — индийский триллер 1996 года режиссёров Аббас и Мастан Бурмавалла.

См. также 
 Перелом
 Разлом (значения)
 Разрыв